Głosowanie jawne – w głosowaniu jawnym osoby kandydujące na dane stanowisko znają sposób, w jaki głosuje osoba wybierająca: np. publiczne wypowiedzenie się na temat swojego wyboru bądź podniesienie ręki za lub przeciw.

Teoria systemów wyborczych